I Всесоюзный волейбольный праздник (I чемпионат СССР по волейболу среди мужчин и женщин) проходил с 4 по 6 апреля 1933 года в Днепропетровске (УССР) во Дворце металлистов.

Организован Высшим советом по физической культуре при ЦИК СССР. В празднике приняли участие по 5 мужских и женских сборных городов из четырёх республик СССР: мужчины — Харьков, Днепропетровск (УССР), Минск (БССР), Москва (РСФСР) и Тифлис (ГССР); женщины — Харьков, Днепропетровск (УССР), Минск (БССР), Москва (РСФСР) и Баку (АзССР).

Первенство разыгрывалось по круговой системе в один круг, каждая команда играла по два матча в день. Соревнования проходили под названием Всесоюзного волейбольного праздника, статус I чемпионата СССР был присвоен им значительно позднее. Убедительных побед добились столичные спортсмены. В заключение праздника состоялась игра смешанных команд Москвы, в состав которых входили трое мужчин и три женщины.

Результаты

Мужчины 

Игра между командами Москвы и Минска по обоюдному согласию не состоялась, москвичам засчитана техническая победа 2:0.

Женщины 

Игра между командами Москвы и Минска по обоюдному согласию не состоялась, москвичкам засчитана техническая победа 2:0.

Чемпионы

Мужчины 
Москва: Н. Алексеев, А. Зубов, А. Маркелов, Алексей Пономарёв, А. Соколов, Сергей Филатов, Анатолий Чинилин.

Женщины 
Москва: Елена Войт, К.Лауферова, Валентина Осколкова, К. Прокофьева, Клавдия Топчиева, К. Фёдорова.

Примечания

Литература 
 Волейбол: справочник / сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол: энциклопедия / сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1933 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1933 году
Спорт на Украине в 1933 году
Спортивные соревнования в Днепре
Апрель 1933 года
Соревнования по волейболу на Украине
1930-е годы в Днепропетровской области